Sir Alexander Fraser,  baronnet ( - 1681), est un médecin anglais

Biographie 
Il était le médecin principal du roi Charles II d’Angleterre. Il avait également accompagné Charles  lors de son emprisonnement au château de Carisbrooke. En 1667, Sir Edmund Berry Godfrey le poursuivit pour une dette de 30 £ de bois de chauffage et Fraser fut brièvement emprisonné. Cependant, le roi le fit libérer et Godfrey fut emprisonné et ses huissiers de justice fouettés. Godfrey a été libéré après une grève de la faim . 

Fils d'Adam Fraser, il épouse Mary Carey, quatrième fille de Sir Ferdinando Carey, et son épouse, Philippa Throckmorton. Leur fille, Carey Fraser (née vers 1660), est devenue l'épouse de Charles Mordaunt, comte de Monmouth et Peterborough. 

Il est créé le 2 août 1673 baronnet Fraser, de Dores (ou Doores, Durris, etc.), dans le comté historique de Kincardine.

Références 

 thepeerage.com 
    (Aberdeen, 1839)

Décès en avril 1681